Herzogin Sophie Charlotte steht für:
 Herzogin Sophie Charlotte (Schiff), ehemaliges Segel-Schulschiff

Personen:
 Sophie Charlotte von Hannover (1668–1705), Königin in Preußen
 Sophie Charlotte von Württemberg (1671–1717), verheiratet mit Johann Georg II. von Sachsen-Eisenach
 Sophie Charlotte von Hessen-Kassel (1678–1749), Prinzessin von Hessen-Kassel und Herzogin zu Mecklenburg
 Sophie Charlotte von Mecklenburg-Strelitz (1744–1818), Königin Charlotte von Großbritannien und Irland, Herzogin zu Mecklenburg
 Sophie in Bayern (1847–1897), Prinzessin von Bayern, Herzogin in Bayern und Herzogin von Alençon-Orleans
 Sophie Charlotte von Oldenburg, Prinzessin Eitel Friedrich (1879–1964), Tochter von Friedrich August II. von Oldenburg